Michaël Baigneaux est un plasticien français travaillant sur l'ambivalence des signes. D'autres facettes de son travail usent de techniques diverses : aluminium compacté, infographie, installation, vidéos performances.

Michaël Baigneaux est né à Toulon le . Passé par l'ESAAT de Roubaix entre 1987 et 1990, il a fréquenté l'école des Beaux-Arts de Valenciennes pendant une année pour ensuite rejoindre l'ERSEP de Tourcoing où il obtiendra le DNSEP en 1995. Il travaillera en même temps comme illustrateur et créatif dans une agence de pub lilloise et par la suite il travaillera avec des architectes. En 1997, il fera sa première exposition personnelle, Un air de Je.

Vie privée 
Il se mariera en 2003 à Dakar.

À partir de 2004, il travaille avec la galerie Artvitam de Miami, s'ensuit alors une série de foires internationales à New York, Londres, Miami, Amsterdam, Paris, Dakar.

Expositions
Collectives

2008
octobre AAF Amsterdam (avec artvitam), Amsterdam, PAYS-BAS
du 25 au  ArtéNIM (avec artvitam), Nîmes, FRANCE.
du  au  juin  Affordable Art Fair (avec artvitam) Espace Champéret, Paris, FRANCE.

2007
Mars  Affordable Art Fair (avec artvitam) Battersea Park, London, U.K.
Février 20/21 International Art Fair (avec artvitam) Royal college of art, London, U.K.

2006
Novembre-Décembre « Works On Paper » Galeries Artvitam, Miami, U.S.A.
Octobre-Novembre La Fabrique Des ArtsDenain, France
Juin Affordable Art Fair  (avec artvitam) Metropolitan pavillon, New-York City, U.S.A.

2005
Mai-Juillet « Tissages/ Signes Croisés »  Espace d’art Caravancafé, Antibes, France
Septembre « Artoutazimuts » Valenciennes, France
Février « Tous Dans La Rue »  Salle d’Anchin, Douai, France

2004
Octobre « The Art Of Book And Writing » Galeries Artvitam, Miami, U.S.A.
Janvier « La Chaise » Salle d’Anchin, Douai, France

2003
Octobre « Rendez-Vous »  Galerie Artvitam, Miami, U.S.A.
Janvier « Feu » Salle d’Anchin, Douai, France

2002
Avril-Mai « Simulation / Dissimulation »  Maison de quartier de Lille-Five, France
Janvier « 20X20 »  Salle d’Anchin, Douai, France

2001
Janvier « Œuvres Au Sol » Salle d’Anchin, Douai, France

2000
Décembre Expo itinérante Créaz’arts Lille, France
Janvier « An 2000 » Salle d’Anchin, Douai, France

1999
Février « Boites d’Artistes » Salle d’Anchin, Douai, France

1995
Juin « Expo D.N.S.E.P. » E.R.S.E.P., Tourcoing, France

1993
Juin « Expo D.N.A.P. » E.R.S.E.P., Tourcoing, France

Personnelles
2006
février « Evolution Of Calligraphy »  Galeries Artvitam, Miami, U.S.A.

2005
Octobre « Terra Nova »  Centre culturel « Louis Aragon », Raismes, France
Avril « Un Point De Détail » Centre culturel « Louis Aragon », Raismes, France
Mars « Ouvertures » Maison de Marceline, Douai, France

2003
Novembre-Décembre « Des Racines Naît » Galerie Etnareff, St-Amand-Les-Eaux, France
Mars-Avril « Nessences » Médiathèque, Trith-St-Léger, France
Janvier  « Sans-Noms » Collège de Beuvrages, France

2002
Avril-Mai « Refus-Je » Centre culturel « Louis Aragon » Raismes, France

2001
Décembre « Ecritures » Collège de Beuvrages, France
Novembre Fresque « Che Guevara » Coyote Café, Douai, France
Novembre « Extraits Des 100 Papiers » Art’ Maniac, Douai, France
Août « Visages »Centre socio-culturel « golf sud » Dakar, Sénégal
Avril « Le Syndrome Zélig » Halle aux draps, Douai, France

1997
Décembre « Un Air De Je » Centre culturel « Louis Aragon », Raismes, France

1992
Juin « Vernissage », performance E.R.S.E.P., Tourcoing, France

Bibliographie 
 Catalogue par Artvitam, 2006
 L’Alphambi, livre écrit en alphabet ambivalent, 
 L’Éclat du vif, couverture du recueil de poésie de Patrice Dufetel, 
 Nessences, catalogue d’exposition, 
 Art et Décoration, cahier Nord, n° 315
 Val and Cie, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004

Naissance à Toulon
Naissance en septembre 1972
Plasticien français contemporain